34-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 34-я параллель северной широты
 34-я параллель южной широты

См. также 
 34-й меридиан восточной долготы
 34-й меридиан западной долготы